

Баксари — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Баксари — станційне селище, Леб'яжівський округ, Курганська область